Termenul „Spitzberg” se poate referi la:

Munte
Spitzberg (1382 m) în Elveția (Mont Sujet)
Spitzberg (Špičák), (1202 m) în Böhmerwald lângă Železná Ruda
 Gottesgaber Spitzberg (1.115 m), în Erzgebirge (Božídarský Špičák)
Schmiedeberger Spitzberg (965 m), Erzgebirge (Velký Špičák)
Spitzberg (Tübingen) (474,7 m) un munte lângă Tübingen.
Localități
Spitzberg (Špičácké Sedlo), ( Železná Ruda), Republica Cehă

Vezi și
Spitzenberg
Insula Spitzbergen ce aparține de Svalbard